Андрей Шаба́нов:
 Шабанов, Андрей Александрович (род. 1986) — казахстанский футболист, вратарь.
 Шабанов, Андрей Васильевич (род. 1976) — российский игрок в мини-футбол.